Вильяр-де-Сантос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лимия. Занимает площадь 20,7 км². Население 970 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе